Црешњево се може односити на:
 Црешнево (Македонски Брод), насељено место у општини Македонски Брод, Северна Македонија
 Црешнево (Чашка), насељено место у општини Чашка, Северна Македонија